Il doppio del torneo di tennis Open de Franche Comté 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Philipp Petzschner che hanno battuto in finale Jean-Claude Scherrer e Lovro Zovko 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (semifinali)
 Alexander Peya /  Alexander Waske (semifinali)

 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (Campioni)
 Jean-Claude Scherrer /  Lovro Zovko (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2006